Lykkeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Peder Lykkeberg (1878–1944), dänischer Schwimmer
 Rune Lykkeberg (* 1974), dänischer Journalist